Příjmení Kaláb nosí více významných osobností:

 Břetislav Kaláb (* 1943) – český politik
 František Kaláb (1913–1989) – český voják
 Jan Kaláb (* 1978) – český výtvarník
 Jan Kaláb (hudební skladatel) (1908–1979) – český klavírista a skladatel
 Method Kaláb (1885–1963) – český grafik, ilustrátor, tiskař, typograf, tvůrce písma, odborný publicista a bibliofilský specialista
 Miloš Kaláb (* 1929) – kanadský vědec a žurnalista českého původu
 Radomil Kaláb (* 1930) – český římskokatolický kněz
 Stanislav Kaláb (* 1951) – český politik a fotbalový funkcionář
 Zdeněk Kaláb (1964–2010) – český amatérský rovinový jezdec

Související články 
 Kallab